Sant Eugeni ardiaca (Llombardia?, segle IV - Florència, mitjan segle V), religiós, diaca a Florència
 Sant Eugeni de Cartago (Cartago?, segona meitat del segle V - Vieux, 506), religiós africà, bisbe de Cartago (481-506) 
 Sant Eugeni d'Armènia, cristià d'Armènia martiritzat a Sebaste a la primera persecució de Dioclecià del final del segle IV
 Sant Eugeni de Capadòcia, sant cristià que va patir martiri commemorat el dia 6 de setembre 
 Sant Eugeni de Crimea, primers evangelitzadors de la regió del Quersonès Tàuric, al final del segle III
 Sant Eugeni de Damasc, cristià grec de Síria martiritzat a Damasc, commemorat el 25 de setembre 
 Sant Eugeni de Mauritània (Tunísia, segle IV - Desert de Fenícia, ~362), prevere cristià que patí martiri 
 Sant Eugeni de Milà, bisbe de Milà i sant de l'església catòlica commemorat el 30 de desembre
 Sant Eugeni de Neocesarea, cristià martiritzat durant les persecucions dels romans del segle III a Neocesarea de Mauritània
 Sant Eugeni de Síria, màrtir al , amb Pau, Ciril i d'altres.
 Sant Eugeni de Roma, màrtir romà del segle II que va patir el martiri a Roma, commemorat el 23 de juliol 
 Sant Eugeni de València (? - ~65), personalitat llegendària, primer bisbe de València.
 Sant Eugeni de Tivoli, fill de Santa Simforosa martiritzat durant el regnat de l'emperador Còmmode l'any 180 
 Sant Eugeni de Toledo, bisbe Eugeni III de Toledo 
Sant Eugeni de Toledo (màrtir), sant llegendari venerat especialment a Toledo on hauria sigut el primer bisbe commemorat el 15 de novembre.
 Sant Eugeni o sant Eugent, màrtir romà d'Àfrica del segle III commemorat el 4 de gener.
 Sant Eugeni I, Papa de Roma

Vegeu també 
 Eugeni